Veksler ist der Familienname folgender Personen:

 Misha Veksler (1907–1943), litauischer Komponist, Pianist und Dirigent
 Vladimir Veksler (1907–1966), sowjetischer Physiker

Siehe auch:
 Weksler
 Wexler
 Wechsler